De FIM MotoGP Rookies Cup 2020 was het veertiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 12 wedstrijden, verdeeld over zes raceweekenden. De eerste wedstrijd werd op 15 augustus op de Red Bull Ring verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 15 november op het Circuit Ricardo Tormo Valencia verreden.

Kalender

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2020
Motorsport in 2020